Dubochet ist der Familienname folgender Personen:

 Emmanuel-Vincent Dubochet (1796–1877), Schweizer Financier und Bauherr
 Jacques Dubochet (* 1942), Schweizer Biophysiker und Nobelpreisträger
 Jacques-Julien Dubochet (1798–1868), Schweizer Verleger